Cette page contient les pages d'homonymie de Best et The Best.

Forme Best

Acronyme 
BEST peut désigner :
 Board of European Students of Technology, une organisation paneuropéenne d'étudiants en technologie.

Culture 

 Best, un ancien magazine musical français spécialisé dans le rock ;
 Best, une compilation de Mika Nakashima ;
 Best, un film de Mary McGuckian sorti en 2000.
 Best, une compilation du groupe allemand Scorpions sortie en 1999

Médecine 
 Maladie de Best, une maladie génétique qui entraîne la cécité

Patronyme 

 Ahmed Best (né en 1973), acteur et producteur américain ;
 Ashlan Best (née en 1999), athlète canadienne ;
 Carrie Best (1903-2001), journaliste canadienne ;
 Clyde Best (né en 1951), footballeur et entraîneur bermudien ;
 Denzil Best (1917-1965), batteur et compositeur de jazz américain ;
 Edith Best (1865-1950), musicienne irlandaise ;
 Edna Best (1900-1974), actrice anglaise ;
 Elke Best (née en 1956), chanteuse de schlager allemande ;
 Eve Best (née en 1971), actrice anglaise ;
 Francine Best (1931-2022), pédagogue française ;
 George Best (1946-2005), joueur irlandais de football ;
 Heinrich Best (né en 1949), sociologue allemand ;
 Jahvid Best (né en 1989), joueur américain de football américain ;
 James Best (1926-2015), acteur américain ;
  ;
 Jonathan Best (né en 1983), joueur de rugby à XV français ;
 Leon Best (né en 1986), footballeur irlandais ;
 Louis Best (1879-1951),  sous-officier français de la Première Guerre mondiale ;
 Margarett Best (née en 1958), femme politique provinciale canadienne
 Marjorie Best (1903-1997), costumière américaine ;
 Matthew Best (né en 1957), chanteur et chef d'orchestre britannique ;
 Meagan Best (née en 2002), joueuse barbadienne de squash ;
 Mireille Best (1943-2005), femme de lettres française ;
 Neil Best (né en 1979), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Pete Best (né en 1941), batteur anglais ;
 Peter Best (né en 1943) est un compositeur de musique de film australien  ;
 Rebecca Best (née en 1964), joueuse de squash irlandaise ;
  ;
 Richard Halsey Best (1910-2001), pilote de l'US Navy pendant la Guerre du Pacifique ;
 Robert Best (1856-1946), homme politique australien ;
 Rory Best (né en 1982), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Simon Best (né en 1978), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Travis Best (né en 1972), joueur américain de basket-ball ;
 Werner Best (1903-1989), ministre plénipotentiaire  du Troisième Reich pour le gouvernement du Danemark occupé ;
 Willie Best (1913-1962), acteur et compositeur américain.

Toponyme 

 Best, une commune du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas ;
 Le Best, une ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Saint-Merd-la-Breuille ;
 Best, une ville fantôme située dans le Comté de Reagan, au Texas.

Forme The Best 
The Best peut désigner :
 The Best, une chanson écrite par Mike Chapman et Holly Knight ;
 The Best, le premier album regroupant des pistes à succès du groupe féminin sud-coréen Girls' Generation ;
 The Best, une compilation des grands succès du duo féminin russe t.A.T.u.1., sortie en 2006 ;
 The Best, un supergroupe éphémère anglo-américain formé à Londres en 1990 ;
 The Best, la 1 compilation de Miliyah Katō et Shimizu Shota, sorti en 2014.